Cunene (namíbiai írásmóddal Kunene), folyó délnyugat-afrikában
Cunene, tartomány Angolában